Obejo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Obejo (ort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Obejo (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar